Chris Olave – giocatore statunitense di football americano
 Gonzalo Olave – attore cileno
 Jámison Olave – allenatore di calcio ed ex calciatore colombiano, difensore
 Juan Carlos Olave – ex calciatore argentino, portiere 
 Orlando Olave Villanoba – vescovo cattolico colombiano